Le coup Bonnard est une combinaison standard du jeu de dames que l'on doit au multiple champion de France Marcel Bonnard.

C'est un coup de mazette original qui part du pion blanc 25 ou, réciproquement, du pion noir 26.

Principe du coup Bonnard 

En vue d'une rafle finale, on commence par placer le premier chaînon en 30 ainsi qu'un pion adverse en 34, c'est-à-dire entre le premier et le deuxième chaînon. Après le placement du deuxième chaînon en 29, le pion intercalaire 34 est retiré pour permettre la rafle finale. Il est utilisé parfois pour faire une première rafle qui élimine un pion adverse gênant (voir animation). La rafle finale mène souvent à dame, à la case 1, 3 ou 5.

Appellation du coup 
La partie historique fut jouée contre André Bélard au Tournoi des Maîtres 1928 disputé à Marseille.

Liens externes

Bibliographie 
 .
 .

Notes et références 

bonnard